Кра́сникова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Красникова, Екатерина Владимировна (род. 1964) — советская и российская метательница копья.
 Красникова, Нателла Архиповна (род. 1953) — советская хоккеистка на траве.